Бытомское княжество или герцогство Бойтен (, , ) — одно из Силезских княжеств со столицей в городе Бытом (Бойтен).

История 
Самостоятельное Бытомское княжество было образовано в 1284 году, когда братья князья Болеслав I Опольский и Казимир II Бытомский разделили принадлежащее им совместно Опольское княжество. Собственно Опольское княжество с городами Ополе, Немодлин и Стрельце досталось Болеславу, а для Казимира было выделено Бытомское княжество c городами  Бытом, Козле, Тошек, Гливице и Севеж.

Казимир Бытомский разделил княжество между своими пятью сыновьями, но четверо из них умерли бездетными, поэтому к 1328 году все его владения вернулись ко второму сыну, Владиславу. Из-за финансовых проблем Владислав Бытомский стал распродавать свои земли: в 1334 году он продал Козленское княжество, а в 1337 году – Севежское княжество. Со смертью единственного наследника Владислава Болеслава Бытомского в 1355 году мужская линия бытомских князей пресеклась. После двухлетней тяжбы княжество было разделено между князьями Конрадом Олесницким и Казимиром I Цешинским, выступавшими в качестве представителей сестры и дочерей последнего бытомского князя. Бытомское княжество оставалось разделенным между олесницкими и цешинскими князьями до 1459 года, когда князь Вацлав I Цешинский продал принадлежащую ему половину княжества князю Конраду IX Олесницкому. 

В 1472 году чешский король Матвей Корвин захватил Бытомское княжество и передал его в залог магнату Яну Старшему из Жеротина. В 1498 году опольский князь Ян II Добрый выкупил его у Яна из Жеротина. К 1521 году Ян II Добрый завладел почти всей Верхней Силезией и объединил все свои земли в единое Опольско-ратиборское княжество. После смерти бездетного князя Яна II в 1532 году все его владения стали частью земель чешской короны. При этом в том же году король Чехии Фердинанд I Габсбург передал Опольско-ратиборское княжество Георгу, маркграфу Бранденбург-Ансбах. После смерти Георга в 1551 году княжество вернулось к королям Чехии и оставалось во владении Габсбургов до 1742 года, когда было аннексировано Пруссией.

Князья Бытома

Источники 
 Historische Kommission für Schlesien (Hrsg.): Geschichte Schlesiens, Bd. 1, Sigmaringen, 1988, ISBN 3-7995-6341-5, S. 8891, 124, 130, 133, 138 ff., 144, 149 und 383.
 Hugo Weczerka (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten Schlesien. Stuttgart 1977, ISBN 3-520-31601-3, S. 20-25 sowie Stammtafeln auf S. 596—597.
 Rudolf Žáček: Dějiny Slezska v datech. Praha 2004, ISBN 80-7277-172-8, S. 84, 414—415.

Ссылки 
 Miroslav Marek Генеалогия князей Бытомских 

Силезские княжества